Олег Владиславович Роман () — учёный в области порошковой металлургии. Академик Национальной академии наук Беларуси (1991; чл.-корр. с 1989), доктор технических наук, профессор (1972). Заслуженный деятель науки и техники БССР (1976).

Биография 
Родился во Владивостоке.

Окончил Белорусский политехнический институт (1948) и с 1951 года в нём работал, с 1955 года — заведующий кафедрой порошковой металлургии.

С 1972 года — директор НИИ порошковой металлургии.

В 1980—1993 годах — генеральный директор Белорусского НПО порошковой металлургии.

С 1993 года — советник Белорусского государственного научно-производственного концерна порошковой металлургии.

В 1991—1996 годах — председатель Совета Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований.

Научная деятельность 
Основные темы научных исследований:
 технологии металлов и различных конструкционных материалов,
 теория и практика прессования и формования металлических и неметаллических порошков,
 способы изготовления металлокерамических изделий.

Автор более 350 научных работ, в том числе 8 монографий.

Избранные труды 
 Обработка металлов резанием и станки. — Мн.: Вышэйшая школа, 1970 (совм. с А. А. Левенцовым, И. Ф. Шелковским).
 Справочник по порошковой металлургии: Порошки, материалы, процессы. — Мн.: Беларусь, 1988 (совм. с И. П. Габриеловым).
 Актуальные проблемы порошковой металлургии. — М.: Металлургия, 1990 (в соавт.).

Награды 
 Лауреат Государственной премии БССР (1980) за разработку и внедрение в народное хозяйство новых пористых материалов и изделий на основе металлических порошков.
 Международная премия имени Дж. Неру (1992). Международная премия Индийской ассоциации порошковой металлургии (2002).
 Награждён орденами Трудового Красного Знамени (1986), Дружбы народов (1981), медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина», медалью Франциска Скорины (1995), другими медалями.

Литература 
 Олег Владиславович Роман (К 70-летию со дня рождения) // Весцi НАН Беларусi. Сер. фізiка-тэхн. навук. — 1996. — № 1.
 Олег Владиславович Роман (К 80-летию со дня рождения) // Весцi НАН Беларусi. Сер. фізiка-тэхн. навук. — 2005. — № 3.
 Орлович В. А., Прокошин В. И. От фундаментальных исследований до коммерциализации научных результатов (К 80-летию академика О. В. Романа) // Вестник Фонда фундаментальных исследований. — 2005. — № 3.
 Олег Роман: «Человек приходит в мир как самостоятельная ПЛАНЕТА» // Советская Белоруссия. — 2010. — № 179 (23570; 21 сентября).
 Олег Владиславович Роман (К 85-летию со дня рождения) // Весцi НАН Беларусi. Сер. фізiка-тэхн. навук. — 2010. — № 3.

Ссылки 
 Роман Олег Владиславович в базе данных «История белорусской науки в лицах» Центральной научной библиотеки им. Якуба Коласа НАН Беларуси

Металловеды СССР
Металловеды Белоруссии
Заслуженные деятели науки и техники Белорусской ССР